Маркаде́ () — французская фамилия.
 Маркаде, Виктор-Наполеон (1810—1854) — французский адвокат.
 Маркаде, Жан-Клод (род. 1937) — французский искусствовед, историк искусства, литературовед, куратор.